Lovara, Romagruppe
 LOWARA, deutscher Pumpenhersteller (heute Xylem Water Systems Deutschland)